Габрник може бити:

 Габрник (Јуришинци), насељено мјесто у општини Јуришинци, Република Словенија
 Габрник (Шкоцјан), насељено мјесто у општини Шкоцјан, Република Словенија